Pes steht für:
 Pes (lat. Fuß), römisches Längenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (römische Antike) #Längenmaße
 Pes (Neume), aufsteigende Tonreihe aus zwei Tönen
 Pes (Tschagodoschtscha), rechter Nebenfluss der Tschagodoschtscha in der Oblast Wologda (Russland)

PES steht für:
 PES (Regisseur), Künstlername von Adam Pesapane

PES steht als Abkürzung für:
 Flughafen Petrosawodsk (IATA-Code)
 Party of European Socialists, europäische Partei, siehe Sozialdemokratische Partei Europas
 Payment for Ecosystem Services, Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen
 Peroxyessigsäure
Paketierter Elementarstrom
 Photoelektronenspektroskopie oder Photoemissionsspektroskopie, eine oberflächensensitive Spektroskopie-Methode
 Polyethersulfon, Kunststoff
 Pro Evolution Soccer, Videospielreihe
 Projekt Erweiterte Selbstständigkeit, Projekt zur Vermeidung von temporärem Unterrichtungsausfall an Schulen

PEs steht als Abkürzung für:
 Polyester als Gruppenbezeichnung

pes steht als Abkürzung für:
 Iranisches Persisch (auch Farsi; ISO-639-3-Code), Hauptvarietät der persischen Sprache, Amtssprache im Iran

Siehe auch:

Abkürzung